Ventanielles es uno de los barrios de la ciudad de Oviedo en el Principado de Asturias, España. Limita con la Tenderina por el oeste, Rubín por el norte y Cerdeño por el este.

Fundado en el año 1955, se trata de un proyecto urbano de la dictadura franquista para facilitar hogar de bajo coste para los trabajadores del entonces ferrocarril que partía la ciudad en dos.

A lo largo de los años se ha convertido en una pintoresca parte de la periferia de Oviedo y en ella residen principalmente pensionistas y gente trabajadora de bajas rentas.

Es conocido por haber tenido problemas con narcóticos, especialmente a partir de los 80.

Enlaces externos 
https://www.elcomercio.es/v/20100328/oviedo/ventanielles-barrio-encajonado-20100328.html
Barrios de Oviedo